Nicolás Zorzi puede referirse a:
 Nicolás I Zorzi, marqués de Bodonitsa
 Nicolás II Zorzi, marqués de Bodonitsa
 Nicolás III Zorzi, marqués de Bodonitsa